Кахеме

Топоним
 Кахеме — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора.
Фамилия
 Хосе Мария Кахеме (1835—1887) — лидер восстания индейцев яки против правительства Мексики.
Другое
 Кахеме — набор реактивов для определения содержания общего белка в сыворотке крови в клинико-диагностических лабораториях и научно-исследовательской практике.